Вла́димир Ми́лойчич,  (7 февраля 1918, Загреб — 19 февраля 1978, Гейдельберг) — сербский археолог, работавший с 1940-х гг. в Германии. Получил известность как исследователь доисторических культур Европы.

Милойчич начал изучать древнюю историю в 1938 г. у профессора М. Васича в Белградском университете. Во время учёбы он принимал участие в разнообразных раскопках, в частности, в крепости Калимагдан под руководством Вильгельма Унферцагта, в Юстиниана Прима под руководством В. Петковича и в Вучедоле под руководством Роберта Рудольфа Шмидта. В 1942 г. он стал аспирантом профессора Освальда Менгина в Вене, где в 1944 г. защитил диссертацию «Древнейший неолит Сербии».

В послевоенный период преподавал в различных вузах Германии. Проводил раскопки древнейших неолитических поселений Греции, в частности, Аргисса-Магула. Автор обзорных трудов по доисторической хронологии, соавтор «Большого атласа всемирной истории» (Großer historischer Weltatlas . — München : Bayerischer Schulbuch-Verl. 1958).

Избранные публикации 
 Chronologie der jüngeren Steinzeit Mittel- und Südosteuropas. Berlin 1949.
 Paläolithikum um Larissa in Thessalien. Bonn 1965.
 (Hrsg.), Kolloquium über Spätantike und frühmittelalterliche Skulptur. Mainz a. Rh. 1971.
 (Hrsg.), Demetrias. Bonn 1976—1987.

Литература 
 I.-B. Engelien: Vladimir Milojčić. In: R. Hachmann (Hrsg.): Studien zum Kulturbegriff in der Vor- und Frühgeschichtsforschung. Saarbrücker Beiträge zur Altertumskunde. Band 8, Bonn 1987, S. 135—154.

Ссылки 
 http://dispatch.opac.d-nb.de/DB=4.1/SET=2/TTL=7/REL?PPN=118582585

Доисторическая Европа
Археологи Германии
Археологи Сербии
Родившиеся в 1918 году
Умершие в 1978 году
Персоналии по алфавиту
Члены Гейдельбергской академии наук